Provinz Concepción bezeichnet:
Provinz Concepción (Chile), Provinz in Chile
Provinz Concepción (Peru), Provinz in der Region Junín in Peru